Spanje:
Alameda (Spanje), een gemeente in de provincie Málaga
Alameda de la Sagra, een gemeente in de provincie Toledo
Alameda del Valle, een gemeente in de provincie Madrid
Alameda de Osuna (metrostation), een metrostation van de metro van Madrid

Verenigde Staten:
Alameda (Californië), een stad in Alameda County
Alameda (eiland), een eiland in Californië
Alameda County, een county in Californië

Overige:
Alameda (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
Alameda (metrostation), een metrostation in Lissabon
Alameda Central, een park in Mexico-Stad

Zie ook:
Almeda